Ivanjci je ime dveh naselij v občini Gornja Radgona:
 Gornji Ivanjci,
 Spodnji Ivanjci.